JBS se može odnosti na:
 Journal of Biomolecular Screening
 Journal of British Studies